Corrèze – 19 departament Francji.
 Corrèze – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Corrèze.
 Corrèze – rzeka we Francji